В одиночному розряді тенісного турніру Colgate Series Championships 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6-2, 6-1.

Основна сітка

Група 1

Група 2

Основна сітка

Посилання 
 

Colgate Series Championships